Кристиа́н Ферна́ндо Алема́н Алегри́я (; род. 5 февраля 1996 года в Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Барселона» (Гуаякиль).

Биография 
Алеман начал профессиональную карьеру в клубе «Эмелек». 30 июня 2013 года в матче против «Макара» он дебютировал в эквадорской Примере. В составе «Эмелека» Кристиан дважды стал чемпионом Эквадора. В 2015 году он покинул клуб и выступал за «Текнико Университарио», «Манту» и «Депортиво Кито» в эквадорской Серии B. Летом 2016 года Алеман подписал контракт с «Барселоной» из Гуаякиль. 21 августа в матче против «Фуэрса Амарилья» он дебютировал за новый клуб. В своём дебютном сезоне Кристиан в третий раз стал чемпионом Эквадора. 21 апреля 2017 года в матче Кубка Либертадорес против бразильского «Ботафого» он забил гол.

Летом 2017 года Алеман на правах аренды перешёл в аргентинский «Эстудиантес». 28 августа в матче против «Арсенала» из Саранди он дебютировал в аргентинской Примере. В этом же поединке Кристиан забил свой первый гол за «Эстудиантес».

Достижения 
Командные

 «Эмелек»
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2013
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2014

 «Барселона» (Гуаякиль)
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 Ficha del jugador 
 Jugadas 
 Un juvenil Azul de Corazón 

Футболисты Эквадора
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Манта»
Игроки ФК «Текнико Университарио»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Эстудиантес»